Sąsiadka – dawna gromada
 Sąsiadka (Neighbor) – film grozy 2009 roku
 Sąsiadka (The Neighbor) – komedia romantyczna 2007 roku
 Sąsiadka – miejscowość w Polsce
 Sąsiadka – skała we wsi Borzęta w woj. małopolskim